

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7 
 Lubiatów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. średzkim, w gminie Miękinia
 Lubiatów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. złotoryjskim, w gminie Złotoryja 
 Lubiatów – wieś w woj. lubuskim, w pow. krośnieńskim, w gminie Dąbie 
 Lubiatów – wieś w woj. lubuskim, w pow. strzelecko-drezdeneckim, w gminie Drezdenko 
 Lubiatów – wieś w woj. lubuskim, w pow. wschowskim, w gminie Sława 
 Lubiatów – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Wolbórz 
 Lubiatów – wieś w woj. opolskim, w pow. nyskim, w gminie Otmuchów

Zobacz też 
 Lubiatowo